Бабна Гора може бити
 Бабна Гора (Требње), насељено место у општини Требље, Република Словенија
 Бабна Гора (Доброва - Полхов Градец), насељено место у општини Доброва - Полхов Градец, Република Словенија
 Бабна Гора (Шмарје при Јелшах), насељено место у општини Шмарје при Јелшах, Република Словенија